Leibitz ist

 der deutsche Name der Gemeinde Ľubica in der Nordostslowakei Ľubica, siehe Ľubica

Leibitz ist der Familienname folgender Personen:
 Martin von Leibitz OSB (* um 1400; † 1464), Benediktiner, Abt des Wiener Schottenstiftes und Vertreter der Melker Reform